Блан:

Персоналии 
 Блан, Антуан ле (ок. 1800—1833) — французский убийца.
 Блан, Доминик (род. 1956) — французская актриса.
 Блан, Изабель (род. 1975) — французская сноубордистка, олимпийская чемпионка.
 Блан, Луи (1811—1882) — французский социалист, историк, журналист.
 Блан, Лоран (род. 1965) — французский футболист.
 Блан, Людвиг Готфрид (1781—1866) — немецкий филолог, писатель.
 Блан, Мишель (род. 1952) — французский актёр.
 Блан, Шарль (1813—1882) — французский историк, критик, гравёр. Брат Луи Блана.
 Блан, Эрик (род. 1965) — французский актёр.

Другое 
 Блан — старинная французская монета.
 Блан — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Блан — озеро во Франции в Вогезах.
 Блан-Менильская улица — улица в Петергофе.

См. также 
 Бланк
 Ле-Блан